Almir Alić (nogometaš), nogometaš iz Sarajeva
 Almir Alić (književnik), književnik iz Zvornika